Ariel est un nom propre transcrit de l'hébreu  (« lion de Dieu », « foyer de Dieu »). Il apparaît en premier dans les apocryphes bibliques pour désigner un archange.

Sigle 

Le sigle ou acronyme ARIEL peut signifier :
 , un télescope spatial de l'Agence spatiale européenne ;
 , une nouvelle de science fiction de  ou son adaptation en série d'anime.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Ariel est le quatrième plus gros satellite d'Uranus. Il a été nommé en référence au personnage de La Tempête, pièce de William Shakespeare.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Ariel est un film finlandais de Aki Kaurismäki, sorti en 1988.
 Le prix Ariel est la plus haute récompense du cinéma mexicain.
 Dans l'univers de la série télévisée , Ariel est une des « planètes centrales ».
 Ariel est aussi le titre original de l'épisode Intrusion de la série .

Entreprises et produits 
 Ariel est une maison d'édition barcelonaise.
 Ariel est une maison d'édition israélienne.
 Ariel est une marque de motos britannique.
 Ariel est une marque de lessive du groupe Procter & Gamble.
 L'Ariel Atom est une petite voiture sportive de route à carrosserie ouverte produite par Ariel Ltd.
 Ariel était un grand-bi anglais.

Littérature 
 Ariel est une œuvre de José Enrique Rodó (1871-1917), publiée en 1900.
 Ariel ou la Vie de Shelley est une biographie d'André Maurois publiée en 1923.
 Ariel est un roman de science-fiction d'Alexandre Beliaev, publié en 1928.
 Ariel est un recueil de poésie de Sylvia Plath, publié en 1965.
 Ariel : personnification dans un "chant accompagné de harpes éoliennes" issue de Faust partie II de Goethe

Marine 
 C'est à bord du voilier Ariel que Shelley et son ami Williams ont péri, en 1822.
 L'Ariel est un navire britannique ayant participé à la Grande course du thé de 1866.
 Plusieurs navires de la Royal Navy se sont appelés .
 Le Ariel est un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Musique 
 Ariel (1925) est une œuvre pour piano de la compositrice Mel Bonis.
 Ariel est un groupe de musique québécois fondé en 2007.
 Ariel est un morceau du groupe britannique The Cure.
 Ariel est une chanson du groupe britannique de hard rock Rainbow dans l'album Stranger in Us All (1995). La chanson sera reprise  par Blackmore's Night, le groupe de Ritchie Blackmore et Candice Night.
 Ariel est le single du second album du groupe Stateless (2010).

Presse 
 Ariel est une revue historique catalane.

Religion 
 Ariel est un archange dans la théologie judéo-chrétienne. C'est un des 72 anges de la Kabbale. Il serait devenu l'archange porteur de lumière après la chute de Lucifer.

Anthroponyme

Prénom 
 Ariel est un prénom mixte.

Personnages de fiction 
 Ariel est un personnage de la pièce de William Shakespeare intitulée La Tempête.
 Ariel est le nom du personnage principal du dessin animé de Disney La Petite Sirène.
 Ariel est un personnage de la série de jeux vidéo Legacy of Kain.

Toponyme 
 Ariel est une implantation israélienne située dans les territoires disputés de Judée-Samarie.